Hähnsen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hähnsen (1892–1965), deutscher Jurist, Syndikus und Historiker
 Louis Hähnsen (1873–1939), deutscher Politiker (SPD)